Sanford (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
Sanford (televisieserie), Amerikaanse comedyserie (1980) met Redd Foxx en Dennis Burkley

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Sanford (Alabama)
Sanford (Colorado)
Sanford (Florida)
Sanford (Maine)
Sanford (Michigan)
Sanford (North Carolina)
Sanford (Texas)